Geografia:
 Badia de Hudson, badia del nord-est del Canadà
 Riu Hudson, riu de l'estat de Nova York
 Estret de Hudson, braç de mar que uneix l'Oceà Atlàntic amb la Badia de Hudson al Canadà
 Hudson (Carolina del Nord)
 Hudson (Colorado)
 Hudson (Dakota del Sud)
 Hudson (Florida)
 Hudson (Illinois)
 Hudson (Indiana)
 Hudson (Iowa)
 Hudson (Kansas)
 Hudson (Maine)
 Hudson (Massachusetts)
 Hudson (Nova Hampshire)
 Hudson (Ohio)
 Hudson (Texas)
 Hudson (Wisconsin)
 Hudson (Wyoming), població dels Estats Units a l'estat de Wyoming
 Hudson Bend, concentració de població designada pel cens dels Estats Units a l'estat de Texas
 Hudson Falls, població dels Estats Units a l'estat de Nova York
 Castleton-on-Hudson, població dels Estats Units a l'estat de Nova York
 Croton-on-Hudson, població dels Estats Units a l'estat de Nova York
 Grand View-on-Hudson, població dels Estats Units a l'estat de Nova York
 Hastings-on-Hudson, població dels Estats Units a l'estat de Nova York
 North Hudson, població dels Estats Units a l'estat de Wisconsin
 Biografies:
 Jennifer Hudson (1981, Chicago, Illinois), cantant i actriu estatunidenca
 Henry Hudson (Londres, 1570 - Badia de Hudson, 1611), navegant anglès
 Rock Hudson (Winnetka, Illinois, 1925 - Los Angeles, 1985), actor de cinema estatunidenc
 Saul Hudson, guitarrista més conegut com a Slash
 William Hudson (1730–1793), botànic abreviatura taxonòmica Huds
 Empreses:
 Thames & Hudson, editorial especialitzada en art i llibres il·lustrats fundada el 1949
 Hudson Soft, desenvolupadora i distribuïdora japonesa fundada el 1973